

Acronimi 
 Biochemical oxygen demand, domanda biochimica di ossigeno
 Board of Directors, consiglio d'amministrazione
 Book on demand, pubblicazione di un libro su richiesta dell'autore o del mercato
 Brian O'Driscoll, rugbista a 15 irlandese
 Bulbo oculare destro

Codici 
 BOD, codice aeroportuale IATA dell'aeroporto Mérignac di Bordeaux (Francia)
 bod, codice ISO 639-2/T e ISO 639-3 della lingua tibetana
 BOD, codice ISO 3166-2:MA della provincia di Boujdour (Marocco)

Geografia 
 Bod བོད་, endonimo del Tibet
 Bod, città della Romania

Persone 
 Péter Bod – scrittore e storico ungherese